Mildred Muscio (1882-1964), directrice d'école et féministe australienne.
 Muscio (Ve ou du VIe siècle), médecin, auteur d'un traité de gynécologie.